Dispositiu o màquina.
 Dispositiu electrònic, combinació de components electrònics organitzats en circuits, destinats a controlar i aprofitar els senyals elèctrics
 Dispositiu intel·ligent, dispositiu electrònic, generalment connectat a altres dispositius o xarxes a través de diferents protocols com Bluetooth, Wi-Fi, 3G, etc, que pot funcionar fins a cert punt de forma interactiva i autònoma.
 Dispositiu intrauterí, mètode anticonceptiu que consisteix en la introducció a l'interior de l'úter d'una petita peça
 Dispositiu de caràcters, component de l'ordinador en el qual en la comunicació amb la CPU de les dades es transmeten en forma de bytes independents
 Dispositiu lògic programable, component electrònic utilitzat als circuits digitals 
 Dispositiu HANS, element de seguretat obligatori en molts esports d'automobilisme.
 Dispositiu d'expansió, element que serveix per a refrigerar un fluid en un sistema de refrigeració.
 Dispositiu d'emmagatzematge de dades
 Dispositiu de blocs, component de l'ordinador en el qual en la comunicació amb la CPU dades es transmeten en conjunts indivisibles
 Dispositiu Digital de Micromirall, tipus de semiconductor òptic.
 Dispositiu hipersustentador